Хада-Булак — название населённых пунктов в России:

 Хада-Булак — село в Борзинском районе Забайкальского края.
 Хада-Булак — посёлок при станции в Оловяннинском районе Забайкальского края.

См. также 
 Малый Хада-Булак — село в Борзинском районе Забайкальского края